Deșteptarea este denumirea mai multor publicații care au apărut de-a lungul timpului.

1893
Deșteptarea a fost un ziar care a apărut între 1893-1904 în Cernăuți, cu titulatura "gazetă pentru popor" ca organ propriu al Partidului Național.   Inițial, până în 1898, a apărut de 2 ori pe lună, sub conducerea lui Ilie Dimitrovici, iar între 1898 și aprilie 1900 apare de 2 ori pe săptămână sub conducerea lui Dimitrie Bucevschi. Între 1893-1896, preotul, poetul și traducătorul Morariu Constantin (1854-1927), a publicat aici poezii, articole de profil istoric, literar, pedagogic și economic, texte cu caracter istoric, teologic și misionar.

1907
Între 15 noiembrie 1907 și 1 noiembrie 1908, tot la Cernăuți apare un alt ziar cu titlul Deșteptarea, ca gazetă populară, bilunară, sub direcția unui comitet. Ca fondator apare Ion Grămadă, iar Societatea “Junimea” este menționată ca editor și proprietar. Redactor responsabil era Șt. Scarlat. După o întrerupere, publicația a reapărut între 1921-1922.

1908 
La Salonic apare Deșteptarea (1908-1909) primul ziar în dialectul aromân.

1921
În toamna anului 1921, la Detroit, în SUA, apărea publicația Deșteptarea ca organ al Federației Socialiste Române, cu sedul la 4867 Russell Street, Detroit, având ca editor pe W.C. Zamfirescu și ca director pe Jacob Nicoară.

1989
Deșteptarea a fost un ziar din Chișinău, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova), fondat pe 20 mai 1989
Deșteptarea este un ziar local din România, înființat la Bacău în  22 decembrie 1989.

Note

Legături externe
Site web oficial

Ziare din România